peut désigner :
 Crying Wolf, un personnage de Metal Gear membre de l'équipe Beauty and the Beast Corps ;
 Crying Wolf, un film de la réalisatrice américaine Connie Rasinski, réalisé en 1947 ;
 Crying Wolf, une chanson de la chanteuse Enya.